, (настоящее имя: ; 17 октября 1915, Токио, Япония — 30 апреля 1989) — японский характерный актёр театра, кино и телевидения, эссеист.

Биография

Ранние годы 
Будущий актёр родился старшим сыном в семье торговца шёлком. Его отец, который был родом из префектуры Хиросима, имел магазин в Кобе. Когда Тайнандзи (таково его настоящее имя) было 6 лет, бизнес отца рухнул, и его родители расстались. Ребёнок остался с отцом, который вскоре вступил в новый брак и в дальнейшем мальчик воспитывался мачехой. В эти годы отец начинает новый бизнес в Токио. Здесь, в самом сердце Токио, в культурном и торговом центре столицы — в квартале Гиндза мальчик провёл свои детские и юношеские годы, здесь же получил образование, окончив начальную школу Chuo Ward Yasuaki, а затем поступил в коммерческую школу №3. Отец умер в 1933 году, когда парню было 17 лет. Тайнандзи как старший сын должен был наследовать семейный бизнес, но он отказался в пользу младшего брата, вознамерившись делать актёрскую карьеру.

Карьера в театре и кино 
В 1936 году Тонояма присоединяется к недавно созданному Новому театру Цукидзи («Син Цукидзи гэкидан»), активно заимствовавшему в то время европейские традиции и разработки. В репертуаре театра, наряду с пьесами японских авторов, ставились постановки Ибсена, Горького и других иностранных авторов. Среди известных актёров в труппе театра работали тогда Садако Савамура, Эйдзиро Тоно, Корэя Сэнда, Минору Тиаки, Дзюн Татара и др. В 1938 году Тайнандзи Тонояма на какое то время покинул труппу, а после возвращения в том же году сменил себе сценическое имя на Тайдзи Тонояма.

Впервые снялся в кино в 1939 году, исполнив небольшую роль в киноленте «Воображаемое гетто», поставленной режиссёром Ясуки Тиба в небольшой киностудии «Минамиё эйга». Период малокартинья и засилья пропагандистского кино в военные годы не способствовал быстрому развитию его кинокарьеры. После дебюта вплоть до окончания Второй мировой войны молодой актёр снялся всего лишь в двух фильмах, правда у больших мастеров кинорежиссуры: Тэйносукэ Кинугасы (фильм «Битва при Каванакадзиме», 1941) и Тому Утиды («Сунээмон Тории», 1942). Последние военные годы провёл в окопах, призванный для прохождения действительной военной службы на китайский фронт. Служил в провинции Хубэй в восточной части центрального Китая и считал, что он едва избежал смерти.

После репатриации из Китая вернулся в кинематограф. В 1947 году он засветился уже в пяти проектах, причём у таких мастеров, как Ясудзиро Одзу («Рассказ домовладельца»), Кодзабуро Ёсимура («Бал в доме Андзё») и Минору Сибуя («Пламя любви»). Правда роли его были невелики, но актёр и в дальнейшем, на протяжении всей творческой карьеры, по большей части получил известность как характерный исполнитель небольших, но тщательно выведенных интересных драматических и комических образов. Свои лучшие роли Танояма сыграл в кинолентах своего друга Канэто Синдо, у которого появлялся на экране практически в каждом фильме.

Тайдзи Тонояма умер в 1989 году на семьдесят четвёртом году жизни от рака печени.

В 2000 году его лучший друг и соратник, сценарист и режиссёр Канэто Синдо, снял фильм «Актёр» («На вторых ролях»), в основу сценария которого положены реальные эпизоды жизни Тайдзи Тоноямы, рассказ о его жизни на два дома — с женой и с любовницей.

Премии и номинации 
Кинопремия «Майнити»
 17-я церемония награждения 1963 года
 Премия лучшему актёру 1962 года — фильм «Человек».

Фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Умершие от рака печени